Полеводка — посёлок в Бийском районе Алтайского края России. Входит в состав Светлоозёрского сельсовета.

География 
Находится в восточной части края, в южных пределах Бийско-Чумышской возвышенности, на берегу реки Катунь.
Климат
умеренный континентальный. Самый холодный месяц: январь (до −54 °C), самый тёплый: июль (до +39 °C). Годовое количество осадков составляет 450—500 мм.

История 
Посёлок входит в муниципальное образование «Светлоозёрский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

25 мая 2014 года открылся музей-панорама «Алтай. История России». Главный его экспонат, согласно сайту музея, 23-метровая картина о том, как старейшины алтайских народов (зайсаны) пишут письмо-прошение императрице о принятии их в состав Российской империи.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от 250 жителей.

Инфраструктура 
Функционируют: художественно-этнографический парк «Легенда», музей-панорама «Алтай. История России», фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб.

Садовые участки.

В центре поселения, селе Светлоозёрское, находится общеобразовательная школа, отделение «Почты России».

Транспорт 
Посёлок доступен по федеральной автодороге «Чуйский тракт», 378-й километр.

Остановка общественного транспорта «Полеводка».

Примечания 

Населённые пункты на реке Катунь
Населённые пункты Бийского района